Al-Amrijja - miejscowość w Algierii
 Al-Amrijja - miejscowość w Syrii